Карбушево — название населённых пунктов:

Россия 
 Карбушево — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Карбушево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.